БА-6С (сокращение от «Бронеавтомобиль 6-го типа снежный», в ряде источников обозначается также как «Кегресс снежный») — экспериментальный советский средний бронеавтомобиль межвоенного периода. При создании бронеавтомобиля применялось полугусеничное шасси перспективного грузового автомобиля НАТИ-3 (впоследствии получившего имя ГАЗ-АА «Кегресс») и бронекорпус и башня колёсного бронеавтомобиля БА-3. Однако в связи с отсутствием требуемых шасси работы по проекту так и не вышли из стадии чертежей.

История 

Ещё в ходе Гражданской войны и войны с Польшей 1920—1921 годов Красная Армия с успехом применяла полугусеничные бронеавтомобили «Остин-Кегресс». Хотя производство этих машин началось лишь в 1919 году, сам проект, фигурально выражаясь, «достался большевикам в наследство» от Российской империи. Машины были выпущены небольшой партией в 12 экземпляров, однако применялись они достаточно активно и показали себя весьма положительно — полугусеничные броневики легко пробирались там, где колёсные машины вязли напрочь.

К 1932 году у Красной Армии уже имелись весьма адекватные для своего времени новые колёсные броневики БА-27 и БА-И, однако в парке полугусеничных машин на вооружении по-прежнему стояла горстка «Остин-Кегрессов», уже откровенно разваливавшихся от изношенности. Тем не менее, военные не торопились расставаться с боевым «антиквариатом» — ветераны прельщали прекрасной проходимостью. Поэтому когда в том же 1932 году эксперименты советских инженеров с полугусеничными шасси принесли первые результаты, военные немедленно заказали Ижорскому заводу, в числе прочего, и полугусеничную боевую машину. Предполагалось создать бронеавтомобиль, подобный БА-И, на переработанном шасси «Форд-АА». Правда, в 1932 году работы не продвинулись из-за и без того крайней загруженности завода, и перспективный броневик включили в перспективный план на 1934 год. В своем письме от 6 апреля 1932 года помощник начальника  РККА Г. Бокис сообщал:<…>Заказ № 9003214 — изготовление бронеавтомобиля «Форд-АА» с движителем «Кегресс» на Ижорском заводе, сумма 20000 руб. — работа аннулирована, бронеавтомобиль на шасси Кегресс включен в план 1934 года…

В 1934 году КБ Ижорского завода наконец приступило к разработке полугусеничного бронеавтомобиля. Параллельно велась разработка безрамного броневика на базе БА-3, при этом последний получил обозначение БА-5, а полугусеничная машина — БА-6С.

В протоколе технического совещания при КБ Ижорского завода от 19 июля 1934 года по последнему проекту содержится следующая информация:
<…>ГАЗ-АА «Кегресс» — БА-6С (средний полугусеничный бронеавтомобиль на шасси ГАЗ-АА (снежный)). По договору УММ РККА с Ижорским заводом проект и рабочие чертежи будут готовы к 1 января 1935 г. Для ускорения испытаний в зимних условиях 1934-35 гг. возможно ограничиться выполнением технического проекта и по его утверждении в УММ КБС сможет выпустить детальные чертежи, по которым завод выполнит опытный образец к 15 декабря 1934 г. Для реализации этого предложения УММ РККА необходимо передать Ижорскому заводу шасси ГАЗ-АА «Кегресс» и указания об укладке различного имущества, принадлежностей и инструмента на БА-6С.

К этому моменту времени в СССР уже было разработано два образца полугусеничных грузовиков — «Форд-АА Кегресс» и НАТИ-3, вот только ни один, ни другой серийно не производились — собственно, имелось лишь несколько «сырых» опытных экземпляров разной степени технического совершенства. Тем не менее, КБ Ижорского завода всё же приступило к разработке эскизного проекта БА-6С, используя данные корпуса БА-3 и полученные материалы по шасси НАТИ-3, которое было решено использовать в качестве базы бронеавтомобиля. К осени проект был готов, но шасси на заводе так и не материализовалось. В итоге, в 1934 году завод не смог изготовить опытный образец и работы передвинули на 1935 год.

Однако к этому времени КБ Ижорского завода уже разработало новый бронеавтомобиль на шасси ГАЗ-ААА, получивший обозначение БА-6. Во избежание путаницы проект полугусеничной бронемашины стал именовался в документах, как «„Кегресс“ снежный», однако за отсутствием шасси работы по нему не могли быть возобновлены и постепенно отошли на второй план. В итоге, в отчёте о выполнении заказов АБТУ РККА за 1935 год судьба машины была сформулирована следующим образом: Работа снята, так как не решен вопрос о серийном производстве ГАЗ-АА «Кегресс».

Описание конструкции 
О конструкции БА-6С данных практически нет. Вероятнее всего, броневик представлял собой готовый корпус бронеавтомобиля БА-3, скомбинированный с полугусеничным шасси НАТИ-3 с небольшими переделками обеих частей. Таким образом, визуально броневик представлял бы собой БА-3 с двумя качающимися ведущими гусеничными тележками вместо задних ведущих колес. Рамка каждой гусеничной тележки состояла из штампованных боковин, жёстко связанных опорной ступицей и поперечинами. На концах тележки между боковинами спереди размещалось ведущее колесо, а сзади — направляющее (ленивец). Между ними была балансирно подвешена система из четырех катков, закрытая кожухом. Использовалась резино-тканевая гусеница. Весь движитель балансирно подвешивался на полуосях заднего моста. Интересно, что позднее аналогичный движитель будет применён в полугусеничных грузовых автомобилях ЗИС-22 и ЗИС-42, а также опытном полугусеничном лёгком бронеавтомобиле БА-30.

Конфигурация корпуса, бронирование и вооружение целиком и полностью заимствовались у БА-3, а двигатель — у автомобиля ГАЗ-АА.

Оценка проекта 
Поскольку данные о характеристиках БС-6С практически отсутствуют, сложно сказать, насколько удачной в итоге была бы такая машина. Определённо, применение полугусеничного движителя дало бы ощутимый выигрыш в проходимости, хотя максимальные динамические показатели, вероятно, снизились бы. Кроме того, подобная машина была бы сложнее в производстве и эксплуатации. Следует также иметь в виду, что в аналогичный период в РККА начали входить в употребление вездеходные гусеничные цепи «Оверолл», одевавшиеся на ведущие мосты средних трёхосных бронеавтомобилей и превращавших таким образом колёсные машины в полугусеничные

Литература

Ссылки 

 

Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили СССР
Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Полугусеничные бронеавтомобили
Средние бронеавтомобили